Humphrey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philip Strong Humphrey
 Elaine C. Humphrey
 Frances L. Humphrey
 George Humphrey